

События 
 Ранней весной крестьянином из Тосканы была обнаружена этрусская гробница.
 22 февраля — Между Российской империей и Персией был подписан Туркманчайский мирный договор, завершивший Русско-персидскую войну (1826—1828).
 22 марта — на русском флагмане «Азов» был поднят Георгиевский флаг, специально доставленный из России курьером.
 26 апреля — Российская империя объявила войну Османской империи.
 В апреле — Александр Сергеевич Грибоедов назначается Российским Полномочным министром-резидентом в Персию.
 4 мая — президент Боливии маршал Антонио Хосе Сукре вынужден покинуть пост в результате восстания, направленного против Симона Боливара, и вернуться в Великую Колумбию. Через некоторое время власть в стране перейдёт генералу Хосе Веласко-и-Франко.
 7 мая — По Черноморскому флоту был объявлен приказ вице-адмирала Грейга об открытии военных действий под Анапой.
 5 июля — армия Франсиско Морасана разбила гватемальскую федеральную армию под Гуалчо.
 27 августа — в Колумбии после роспуска Учредительного собрания издан конституционный закон, установивший личную диктатуру Симона Боливара.
 23 октября — армия Франсиско Морасана вступила в столицу Сальвадора город Сан-Сальвадор.
 10 декабря — указом Николая I в Санкт-Петербурге основан Технологический институт.

Наука

Литература

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1828 году
 3 января — Владимир Павлович Безобразов, экономист и публицист (ум. 1889).
 1 февраля — Николай Афанасьевич Телешов — автор одного из первых проектов реактивного самолёта.
 8 февраля
 Жюль Верн, французский писатель-фантаст (ум. 1905).
 Антонио Кановас дель Кастильо, премьер-министр Испании в 1875 — 1881, 1884 — 1885, 1890 — 1892 и 1895 — 1897 годах (уб.1897).
 22 февраля — Фредерик Холлидей, губернатор Вирджинии.
 20 марта — Генрик Ибсен, классик норвежской литературы и мировой драматургии (ум. 1906).
 8 апреля — Мартин Фром, датский шахматист, известный по введённому им в практику гамбиту: 1.f4 e5!? (1862), носящему его имя.
 8 мая — Анри Дюнан, швейцарский гуманист и основатель Международного Комитета Красного Креста (МККК) (ум. в 1910).
 16 июня — Пётр Алексеевич Бессонов, русский фольклорист (ум. 1898).
 24 июля — Николай Гаврилович Чернышевский, литературный критик и публицист (ум. 1889).
 18 августа — Мкртич Пешикташлян, армянский поэт, драматург, актёр, режиссёр и общественный деятель (ум. 1868).
 9 сентября — Лев Николаевич Толстой, граф, русский писатель (ум. 1910).
 12 сентября — Матвей Степанович Лалаев (ум. 1912), генерал от артиллерии Русской императорской армии, военный педагог, историк и публицист.
 15 сентября — Александр Михайлович Бутлеров, русский химик (ум. 1886).
 28 сентября — Фридрих Альберт Ланге, немецкий философ и экономист, представитель марбургской школы неокантианства (ум. 1875).
 19 октября — Авраам Хирш (ум. 1913), французский архитектор; академик, главный архитектор Лиона, директор Лионской академии художеств.
 18 ноября — Джон Лэнгдон Даун, врач, генетик, открывший синдром Дауна (ум. 1896).
 5 декабря — Валентин Фёдорович Корш, русский журналист, публицист, историк литературы (ум. 1883).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1828 году
 5 января — Кобаяси Исса, японский поэт, мастер хайку.
 16 апреля — Франсиско Гойя, выдающийся испанский живописец, гравёр и рисовальщик.
 29 июля — Арина Родионовна, няня А. С. Пушкина.
 22 сентября — Чака, вождь зулусов, выдающийся полководец, его называли «Чёрный Наполеон».
 12 ноября — Мария Фёдоровна, вторая жена Павла I.
 19 ноября — Франц Шуберт, австрийский композитор.
 Эдуард Уэст — английский экономист, представитель классической политической экономики.

См. также

Примечания